Distrito de Anco puede referirse a:

 Distrito de Anco, ubicado en la provincia de La Mar, Ayacucho, Perú;
 Distrito de Anco, ubicado en la provincia de Churcampa, Huancavelica, Perú.